Guo steht für:
 Guo (Staat), historischer Staat in China
 Guo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

GUO steht für:
 Glawnoje Uprawlenije Ochrany, russischer Nachrichtendienst

guo steht für:
 Guayabero (ISO-639-3-Code), eine der Guahibo-Sprachen

GUO